

Geografia

Austria 
 Schwadorf – comune nel distretto di Wien-Umgebung (Bassa Austria)
 Schwadorf – frazione di Sankt Pölten, città statutaria (Bassa Austria)

Germania 
 Schwadorf – ex comune ora frazione di Brühl, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)